Хикри Хилс има више значења:
 Хикри Хилс (Пенсилванија)
 Хикри Хилс (Илиноис)